Osterkorn ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Osterkorn (1881–1958), deutscher Verleger, Publizist und Archivar, bayerischer Landespolitiker und Parteifunktionär
 Thomas Osterkorn (* 1953), österreichischer Journalist, Chefredakteur des Stern